Matthew Marsh (acteur), een Brits acteur
 Matthew Marsh (autocoureur),  een Brits autocoureur